De nombreuses anciennes tours de fortifications ont servi de dépôt de poudre et sont en conséquence dénommées tours poudrières :

 Tour poudrière du château de Bentheim (Allemagne).
 Tour poudrière d'Andernach (Allemagne).
 Tour Poudrière de Prague (République tchèque).
 Tour Poudrière de Riga (Lettonie).

en:Powder tower